Televisie/film
 Renegade (televisieserie), een Amerikaanse actieserie
 They Call Me Renegade, een Amerikaanse film uit 1987, ook bekend als Renegade
Muziek
 Renegade (band), een Amerikaanse rockband
 Renegade (Thin Lizzy), een album uit 1981 van de Ierse rockband Thin Lizzy
 Renegade (album van HammerFall), een studioalbum uit 2000 van de Zweedse band HammerFall
 Renegade (single van HammerFall), een single uit 2000 van de Zweedse Heavy-en powermetalband HammerFall
 Renegade (ATB), een single uit 2007 van de Duitse dj ATB
 Renegade (Charlie Daniels), een album uit 1991 van de Amerikaanse countryzanger Charlie Daniels
 Renegade (Daughtry), een single uit 2011 van de Amerikaanse rockband Daughtry
 Renegade (Paramore), een single uit 2011 van de Amerikaanse rockband Paramore
 Renegade (Eva Simons), een single uit 2012 van de Nederlandse zangeres Eva Simons
 Renegade (Styx), een single uit 1979 van de Amerikaanse rockband Styx
Anders
 Jeep Renegade, een conceptauto en een SUV van het Amerikaanse merk Jeep
 Renegade (achtbaan), een achtbaan in het Amerikaanse pretpark Valleyfair
 Command & Conquer: Renegade, een computerspel van Westwood Studios